ADX:
 ADX (формат файла) — формат сжатия и хранения звукозаписи.
 ADX — формат сжатия и хранения звукозаписи, для воспроизведения которого используется функция предсказания.
 ADX Florence — тюрьма максимально строгого режима в США, штат Колорадо.
 ADX —  — максимально строгий режим.
 Код аэропорта ИАТА компании RAF Leuchars.
 Фондовая биржа Абу-Даби ()
 Средний индекс направленного движения () — индикатор в техническом анализе.
 Тикер компании Adams Express на Нью-Йоркской фондовой бирже.
 ADX (группа) — французская группа, играющая в стиле хеви-метал.